Святая Анастасия — имя нескольких христианских святых:
 Анастасия Римская (старшая) —  раннехристианская мученица (I век).
 Анастасия Римская (младшая) — раннехристианская преподобномученица (III век).
 Анастасия Узорешительница — христианская великомученица (IV век).
 Анастасия Патрикия — христианская святая. Пустынница (VI век).
 Анастасия Сербская — преподобная (XII век), в миру — Анна Неманич, супруга великого жупана Рашского Стефана І Немани (канонизирован как преподобный Симеон Мироточивый), мать святителя Саввы Сербского.
 Анастасия Николаевна (Романова) (1901—1918) — новомученица, великая княжна, дочь императора Николая II.

См. также 
 Святой Анастасий
 Святая Анастасия (остров)
 Неделя (мифология)

Ссылки